The Brew — британское трио направления блюз.
 Binary Runtime Environment for Wireless